Ве́лес () — община в Республике Македония. Расположена в центре страны. Население составляет 55 108 человек (2002 год).

Административный центр — город Велес.

Площадь территории общины 427,45 км².

Граничит с общинами Республики Македония:
 на северо-западе — с общиной Петровец;
 на северо-востоке — с общиной Свети-Николе;
 на востоке — с общиной Лозово;
 на юго-востоке — с общиной Градско;
 на юго-западе — с общиной Чашка;
 на западе — с общиной Зелениково.

Кроме города Велес в состав общины входят ещё 29 сёл: Башино-Село, Белештевица, Бузалково, Ветерско, Горно-Каласлари, Горно-Оризари, Джидимирци, Долно-Каласлари, Долно-Оризари, Иванковци, Карабуньиште, Крушье, Кумарино, Лугунци, Мамутчево, Новачани, Ново-Село, Ораовец, Отовица, Раштани, Рлевци, Рудник, Слп, Сливник, Сояклари, Сопот, Црквино и Чалошево.

Этническая структура населения в общине:

 македонцы — 84,86 %;
 боснийцы — 4,37 %
 албанцы — 4,17 %;
 турки — 3,13 %
 цыгане — 1,45 %
 сербы — 0,98 %
 арумыны — 0,62 %
 остальные — 0,42 %

По территории общины проходит автомагистраль  и железнодорожная линия в Салоники. Крупнейшая река — Вардар.

Примечания

Литература 
 Општините во Социалистическа Република Македониjа. Скопjе: Мисла, 1983.

Ссылки 
 Официальный сайт Общины Велес , 

Общины Северной Македонии